Kollation (lat. collatio, von conferre, „zusammenbringen“ oder „vergleichen“) bezeichnet:

 in der Editionsphilologie den Abgleich von Textvarianten, siehe Kollation (Philologie)
 einen Begriff im Erbrecht, siehe Kollation (Erbrecht)
 im Kirchenrecht die Besetzung einer Altarpfründe, siehe Kollationsrecht
 in der Buchwissenschaft die Beschreibung der Bindung und des Lagenschemas eines Buchexemplars, siehe Kollationieren
 Einsortierungsregeln, etwa zur Alphabetischen Sortierung (z. B. im Zusammenhang mit Datenbanken)
 ursprünglich ein einfaches Abendessen an Fasttagen, später eine einfache Mahlzeit oder ein Imbiss

Siehe auch
 Collatio, Kollationieren